

Toponyme 

 La Magdelaine-sur-Tarn, commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées.

Persnnalités 

 Claude de la Magdelaine, né v. 1601 et mort en 1652 , évêque d'Autun au , fils de François de la Magdelaine ;
  François de la Magdelaine, (1543-1626), marquis de Ragny, bailli d'Auxois, gouverneur du Nivernais, maréchal de camp français.